Niterói — município do estado do Rio de Janeiro
 Classe Niterói — classe de navios da Marinha do Brasil
 Niterói (Volta Redonda) —  bairro de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro
 Niterói (Canoas) — bairro de Canoas, no estado do Rio  Grande do Sul
 Nitheroy, Revista Brasiliense — revista lançada em 1836, um dos marcos inaugurais do romantismo no Brasil

Desambiguações de topônimos